Harburg bezeichnet in der Geografie:

in Deutschland:
 in Bayern:
 Harburg (Schwaben), Stadt im Landkreis Donau-Ries
 Harburg (Pilsting), Ortsteil von Pilsting im Landkreis Dingolfing-Landau
 in Hamburg:
 Bezirk Harburg, Verwaltungsbezirk
 Hamburg-Harburg, Stadtteil im Bezirk Harburg (bis 1927 Harburg/Elbe, dann Teil von Harburg-Wilhelmsburg)
 Harburg (Elbe), ehemalige Stadt bis 1927, dann Teil von Harburg-Wilhelmsburg, siehe: Hamburg-Harburg
 Harburg-Wilhelmsburg, ehemalige Stadt (1927–1938), 1937 eingegliedert in den Stadtstaat Hamburg

 in Niedersachsen:
 Landkreis Harburg, Landkreis im Norden Niedersachsens (Kreisstadt: Winsen/Luhe), südlich an Hamburg grenzend (ehemaliger Kreissitz: Harburg/Elbe, heutiges Hamburg-Harburg)

in Südafrika:
 Harburg (Südafrika), Ort in der Provinz KwaZulu-Natal

Harburg bezeichnet außerdem folgende Burganlagen:
 Burg Harburg (Schwaben), Burg oberhalb der gleichnamigen Stadt Harburg (Schwaben)
 Harburg (Eichsfeld), Burgruine im Eichsfeld südöstlich von Haynrode
 Harburg (Harz), frühere Burganlage bei Wernigerode
 Harburger Schloss, ehemalige Burg und Festungsanlage an der Elbe in Hamburg-Harburg
 Burgstall Harburg, frühere Burganlage bei Pilsting in Bayern

Harburg als Schiffsname
 Harburg, ein Fährschiff Typ II der HADAG, siehe Typschiffe der HADAG Seetouristik und Fährdienst AG#HADAG-Typschiffe
 Harburg, ein Fährschiff Typ 2000 der HADAG, siehe HADAG-Typ 2000

Harburg als Familienname:
 E. Y. Harburg (1896–1981), US-amerikanischer Liedtexter
Siehe auch:
 Burg Haren
 Harberg